Шанне
Тороним
 Шанне — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.

Фамилия
 Шанне, Маргрете (1921—2014) — датская артистка балета.